Црногорски фудбалски клубови учествовали су у европским такмичењима у сезони 2007/08 први пут након осамостаљења Црне Горе. Првак је учествовао у квалификацијама за Лигу Шампиона 2007/08, од првог кола; другопласирани и побједник Купа Црне Горе у квалификацијама за Куп УЕФА 2007/08; трећепласирани у Интертото куп 2007/08 од првог кола.

Учесници 
 Зета у квалификацијама за Лигу шампиона од првог кола као првак Прве лиге Црне Горе;
 Будућност у квалификацијама за Куп УЕФА као вицепрвак Прве лиге Црне Горе;
 Рудар у квалификацијама за Куп УЕФА од првог кола као побједник Купа Црне Горе;
 Грбаљ у Интертото купу од првог кола као трећепласираани тим Прве лиге Црне Горе.

Квалификације за Лигу Шампиона

1 коло

Зета - Каунас: Први меч

Каунас -Зета: Други меч 

 Зета је прошла даље укупним резултатом 5:4.

2 коло

Ренџерс - Зета: Први меч

Зета - Ренџерс: Други меч 

 Ренџерс је прошао даље укупним резултатом 3:0.

Квалификације за Куп УЕФА

1 коло

Први мечеви

Будућност - Хајдук Сплит

Омонија - Рудар

Други мечеви

Хајдук Сплит - Будућност 

 Хајдук из Сплита прошао је даље укупним резултатом 2:1.

Рудар - Омонија 

 Омонија је прошла даље укупним резултатом 4:0.

Интертото куп

1 коло

Први меч

Други меч 

 Глорија из Бистрице је прошла даље укупним резултатом 3:1.

Биланс успјешности

Референце

Спољашње везе 
 ЦГ фудбал

2007/08